Базилевич () — белорусская, польская и украинская фамилия. Известные носители:
 Базилевич, Аким Владимирович (1904—1942) — деятель советских спецслужб.
 
 Базилевич, Анатолий Дмитриевич (1926—2005) — советский и украинский художник.
 Базилевич, Василий Митрофанович (1892—1942) — русский историк, архивист и музеевед.
 Базилевич, Виктор Дмитриевич (род. 1949) — советский и украинский экономист.
 Базилевич, Вячеслав Анатольевич (род. 1990) — украинский футболист.
 Базилевич, Георгий Дмитриевич (1889—1939) — секретарь Комитета обороны при СНК СССР, комкор.
 Базилевич, Григорий Иванович (1759—1802) — медик.
  (1904—1983) — советский математик, в честь которого названы функции Базилевича.
 Базилевич, Константин Васильевич (1892—1950) — советский историк.
 Базилевич, Наталья Ивановна (1910—1997) — советский и российский географ-почвовед и мелиоратор.
 Базилевич, Оксана Олеговна (род. 1969) — российская актриса.
 Базилевич, Олег Петрович (1938—2018) — советский футболист и футбольный тренер.
 Базилевич, Пётр Евсеевич (1867—после 1912) — землемер, член III Государственной думы.

 Иов (Базилевич) (ум. 1776) — епископ РПЦ.
 Иустин (Базилевич) (ум. 1709) — епископ РПЦ, митрополит Белгородский и Обоянский.

Примечания